Venusberg kan syfta på:

Venusberg – berg på Venus, se Lista över berg på Venus
Venusberget – fettrikt område vid vulvan

Geografi

Tyskland 

 Venusberg (Sachsen), Sachsen, 
 Venusberg (Bonn) – en stadsdel i Bonn